SNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Snake Bay (Northern Territory) (Australia)
 SNB – codice vettore ICAO di Sterling Airlines
 snb – codice ISO 639-3 della lingua sebuyau
 SNB – Swiss National Bank – Banca Nazionale Svizzera